


Lista de mai jos conține localitățile din județul Călărași.

Vezi și 
Județele României

Călărași
Localități
 Listă, Localități